A Rádio Nativa Zona Sul é uma estação de rádio brasileira com sede em Rio Grande, RS. Opera na frequência 104.7 MHz FM.  A rádio entrou no ar em 1981 e durante muitos anos, operou na frequência AM 830 KHz e se chamava apenas Cassino, e com a migração AM-FM, a rádio passou a se chamar Cassino Nativa, e agora se chama Rádio Nativa Zona Sul

Ver também
Praia do Cassino

Ligações externas 
Página oficial

Nativa Zona Sul FM
Estações de rádio fundadas em 1981